Con pesca al tocco si intendono due diverse tecniche di pesca:

Pesca al tocco al cefalo tesa alla cattura, in acque marine o salmastre dei cefali.
Pesca al tocco alla trota per la cattura dei salmonidi in acque dolci.